La glutamate synthase peut désigner plusieurs enzymes :

 la glutamate synthase à NADPH ()
 la glutamate synthase à NADH ()
 la glutamate synthase à ferrédoxine ()